Humfried ist der Name folgender Personen:

 Humfried (auch Hunfried, Manfried, Memfried; † 1051), katholischer Erzbischof von Magdeburg
 Humfried von Gothien (auch Humsfrid, Unifred, oder Hunifredo), von 858 bis 864 Graf von Barcelona, Girona, Empúries, Rosselló und Narbonne 
 Humfried von Montfort († 1284), Herr von Tyrus und Beirut
 Humfried I. von Toron (vor 1094–um 1137), Herr von Toron
 Humfried II. von Toron (1117–1179), Herr von Toron und Konstabler des Königreichs Jerusalem
 Humfried III. von Toron († vor 1173), Herr von Oultrejordain 
 Humfried IV. von Toron (* um 1166; † um 1192), Herr von Toron, Kerak und Oultrejordain innerhalb des Königreichs Jerusalem

Siehe auch:
 Humfred